Kungota je ime več naselij v Sloveniji:

Zgornja Kungota, središče občine Kungota
Spodnja Kungota, krajevna skupnost v občini Kungota
Kungota pri Ptuju, občina Kidričevo

Kungota je lahko tudi:
Župnija Spodnja Sveta Kungota v Gradiški,
Župnija Gornja Sveta Kungota v Zgornji Kungoti

Naselja v Sloveniji